

Geografia
 Koss – comunità in Menominee County, Michigan, USA 
 Koss – fiume nel Sudan del Sud

Persone
 Johann Olav Koss (1968) – ex pattinatore di velocità su ghiaccio norvegese
 Koss  – alias del produttore musicale giapponese DJ Kuniyuki Takahashi
 Mathieu Koss, pseudonimo di Mathieu Bordaraud (1990) – disc jockey e produttore discografico francese

Altro
 Koss – album di Paul Kossoff
 Koss – personaggio di Star Trek: Enterprise che sposa T'Pol
 Koss Corporation – azienda di elettroacustica statunitense